Брент Эрик Андерсон (; род. 15 июня 1955) — американский художник комиксов.

Биография 
Андерсон родился 15 июня 1955 года в Сан-Хосе. Первым комиксом Marvel, который он прочитал, был Fantastic Four #69, «By Ben Betrayed» (декабрь 1967). Андерсон признавался, что хотел бы быть частью этой команды.

Профессиональную карьеру художника комиксов Андерсон начал в конце 1970-х годов. В 1981 году он стал постоянным художником серии Ka-Zar The Savage, сценарий к которой писал .

Художественный стиль

Награды 
 , 1985
 Eisner Award
 Best New Series, 1996
 Best Single Issue, 1996, 1997, 1998
 Best Continuing Series, 1997, 1998
 Best Serial Story, 1998
 Harvey Award
 Best New Series, 1996
 Best Single Issue or Story, 1996
 Best Graphic Album, 1997
 
 Best Achievement by Penciler, 1996
 Favorite Single Creative Team, 1998

Работы

DC Comics 

 9-11: The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember, Volume Two (2002)
 Action Comics vol. 2 #2 (2011)
 Anima #7 (1994)
 Batman: Gotham Knights #46 (2003)
 Batman: Legends of the Dark Knight #31 (1992)
 Batman: Turning Points #4 (2001)
 Fanboy #3 (1999)
 Gen¹³: Medicine Song #1 (2001)
 Green Lantern Legacy: The Last Will & Testament of Hal Jordan HC (2002)
 Green Lantern/Plastic Man: Weapons of Mass Deception #1 (2011)
 Judge Dredd: Legends of the Law #1-4 (1994—1995)
 Night Force vol. 2 #1-3 (1996—1997)
 Phantom Stranger vol. 4 #0, #1-2, 4-5 (2012—2013)
 Silver Age: Green Lantern #1 (2000)
 Superboy Annual #4 (1997)
 Superman #90-91, 185 (1994—2002)
 Who’s Who: The Definitive Directory of the DC Universe #2, 4-5 (1985)
 Wonder Woman Annual #4 (1995)

Vertigo 
 Astro City vol. 3 #1-11, 13-16, 18-21, 23-24, 26, 29-30, 32-34, 37-38, 41, 43, 45-46, 49-52 (2013—2018)

Wildstorm 

 Astro City vol. 2 #16-22 (1999—2000)
 Astro City: A Visitor’s Guide #1 (2004)
 Astro City: Local Heroes #1-5 (2003—2004)
 Astro City: The Dark Age Book One #1-4 (2005)
 Astro City: The Dark Age Book Two #1-4 (2007)
 Astro City: The Dark Age Book Three #1-4 (2009)
 Astro City: The Dark Age Book Four #1-4 (2010)
 Astro City: Supersonic
 Astro City: Samaritan (2006)
 Astro City: Beautie #1 (2008)
 Astro City: Astra #1-2 (2009)
 Astro City: Silver Agent #1-2 (2010)
 Astro City/Arrowsmith #1 (2004)
 Astro City Special #1 (2004)

Eclipse Comics 
 Somerset Holmes #5-6 (1984)
 Total Eclipse #1 (1988)
 Valkyrie! #1-3 (1988)

Image Comics 
 Kurt Busiek’s Astro City #1-6 (1995—1996)
 Kurt Busiek’s Astro City vol. 2 #1/2, #1-15 (1996—1998)

Marvel Comics 

 The Avengers vol. 3 #51 (2002)
 Battlestar Galactica #21 (1980)
 Captain America vol. 3 #29 (2000)
 Fantastic Four Roast #1 (1982)
 Heroes for Hope Starring the X-Men #1 (1985)
 Hulk #23 (1980)
 Ka-Zar the Savage #1-15, 18-19 (1981—1982)
 Marvel Fanfare #30 (Moon Knight) (1987)
 Marvel Graphic Novel #5 (X-Men: God Loves, Man Kills) (1983)
 Marvel Treasury Edition #27 (Angel) (1980)
 Moon Knight #33 (1983)
 Official Handbook of the Marvel Universe #6, 8-9 (1983)
 Official Handbook of the Marvel Universe Deluxe Edition #8 (1986)
 Power Pack #9-10, 13, 18-19, 21 (1985—1986)
 The Pulse #6-7 (2005)
 Punisher Movie Special #1 (1990)
 Strikeforce: Morituri #1-9, 11-15, 18-20 (1986—1988)
 Uncanny X-Men #144, 160, Annual #5 (1981—1982)
 Universe X: 4 (2000)
 Universe X: Iron Men #1 (2001)
 What If…? #34 (one page) (1982)

Now Comics 
 Kato of the Green Hornet #1-2 (1991)

Pacific Comics 
 Somerset Holmes #1-4 (1983—1984)

Slave Labor Graphics 
 Spin World #1-4 (1997—1998)

Примечания 

Сотрудники DC Comics
Сотрудники Marvel Comics